2-я Краснознамённая армия — общевойсковая армия в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Период вхождения в Действующую армию: 9.8.45 — 3.9.45 гг.

История 
Сформирована в июле 1938 в составе Краснознамённого Дальневосточного фронта (КДВФ) как 2-я армия.

В сентябре 1938 после расформирования КДВФ преобразована во  с непосредственным подчинением наркому обороны; командующим назначен И. Конев.

В июле 1940 в связи с восстановлением Дальневосточного фронта вошла в его состав как 2-я Краснознамённая армия. До августа 1945 г. выполняла задачи по обороне дальневосточных границ СССР, провела большую работу по подготовке резервов для действующей армии.

Боевые действия 
Во время советско-японской войны в составе 2-го Дальневосточного фронта принимала участие в Сунгарийской операции 1945 г.
 10 августа 1945 г. передовые отряды армии во взаимодействии с Зее-Бурейской бригадой речных кораблей Амурской военной флотилии форсировали реки Амур и Уссури в районах Благовещенска, Константиновки и Поярково, высадили Сахалянский десант и захватили плацдармы.
 11 августа главные силы армии перешли в наступление на двух направлениях: на Цицикар и на Бэйаньчжэнь (Бэйань) и к исходу дня овладели городами Сахалян (Хэйхэ), Сюнькэ.
 Развивая наступление, армия в течение 15-18 августа овладела Суньуским УР и г. Суньу, где пленила 20-тысячный японский гарнизон.
 19 августа войска армии вступили в г. Лунчжэнь,
 20 августа — в г. Бэйаньчжэнь.
 21 августа достигли г. Цицикар.
 22 августа овладели г. Мэргэнь (Нэньцзян).

После войны 
1 октября 1945 г. армия включена в состав Забайкальско-Амурского военного округа.

В декабре 1945 г. расформирована.

Командование

Командующие армией 
 Конев, Иван Степанович (июль 1938 — 22 июня 1940), комкор, 
 Сергеев, Всеволод Николаевич (22 июня 1940 — 11 марта 1941), генерал-лейтенант
 Терёхин, Макар Фомич (11 марта 1941 — до конца войны), генерал-лейтенант танковых войск

Члены Военного совета 
 Шабалин, Николай Иванович (7 июня 1940 — 24 февраля 1942), дивизионный комиссар;
 Начинкин, Николай Александрович (24 февраля 1942 — 3 мая 1946), бригадный комиссар, ,
Шемионко Иосиф Иосифович (9 июля - 3 сентября 1945), генерал-майор.

Начальники штаба 
 Корытников, Пётр Константинович (11 июля 1940 — 28 августа 1941), генерал-майор;
 Анисимов, Пётр Николаевич (28 августа 1941 — 10 августа 1942), полковник, генерал-майор;
 Вавилов, Максим Андреевич (9 ноября 1942 — 22 сентября 1943), полковник, ;
 Можаев, Семён Фёдорович (22 сентября 1943 — 15 декабря 1945), генерал-майор.

Заместители командующего армии по т/в, Командующие БТ и МВ
 Катенин, Геннадий Михайлович, (17.09.1938 - 01.07.1940) полковник
 Линёв Алексей Алексеевич, (ид 01.07.1940 - 00.09.1941) полковник
 Демёхин Михаил Георгиевич,(04.09.1941 - 28.10.1941) майор
 Кондратьев, Александр Васильевич, (05.02.1943 - 28.01.1946) полковник, с 02.08.1944 генерал-майор танковых войск

Боевой состав 
К 9 августа 1945 г. в армию входили
 3-я стрелковая дивизия,
 12-я стрелковая дивизия,
 396-я стрелковая дивизия
 368-й отд.горнострелковый полк
 73-я танковая бригада
 74-я танковая бригада
 258-я танковая бригада
и ряд частей.

Общевойсковые армии СССР во время Великой Отечественной войны
Дальневосточный фронт
2-й Дальневосточный фронт
Забайкальско-Амурский военный округ
Участники Сунгарийской наступательной операции
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году